Wymiarki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la Voïvodie de Lubusz
Wymiarki, une gmina 
Wymiarki est un village, chef lieu de la gmina de même nom
dans la Voïvodie de Varmie-Mazurie
Wymiarki est un village